Mella puede referirse a:

Apellido 

 Mella (apellido), apellido español.

Buques 

 Mella (F-451), también llamada Presidente Trujillo, fragata de la Armada Dominicana.

Lugares 

 Mella (Arzúa), parroquia española del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Mella (Independencia), Provincia de Independencia, República Dominicana.
 Azzano Mella, localidad italiana de la provincia de Brescia, Lombardía.
 Bagnolo Mella, localidad italiana de la provincia de Brescia, Lombardía.
 Castel Mella, localidad italiana de la provincia de Brescia, Lombardía.
 Pavone del Mella, localidad italiana de la provincia de Brescia, Lombardía.
 Tavernole sul Mella, localidad italiana de la provincia de Brescia, Lombardía.
 Villa Mella, municipio dominicano de la provincia de Santo Domingo.

Otros 

 Río Mella (Lombardía, Italia).
 Mella (Brescia) Antiguo departamento italiano creado por Napoleón Bonaparte en 1805.
 El nombre común de la planta '''''Triticum aestivum.